Stilbia stagnicola är en fjärilsart som beskrevs av Treitschke 1825. Stilbia stagnicola ingår i släktet Stilbia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
stagnicola